Kis-Antillák, szigetcsoport a Karib-térségben
 Nagy-Antillák, szigetcsoport a Karib-térségben
 Holland Antillák, két szigetcsoport (a Holland Királyság tengeren túli területe)